Agoncillo (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas;
 Agoncillo (La Rioja), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja.